Miejscowości w USA:
 Goodrich – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
 Goodrich – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sheridan
 Goodrich – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Polk
 Goodrich – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor
Gminy w USA:
 Goodrich (ang. Goodrich Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Crawford
 Goodrich (ang. Goodrich Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sheridan
 Goodrich (ang. Goodrich Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor
W Wielkiej Brytanii:
 Goodrich – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)